|}

Die Bahnstrecke Chorzów Batory–Ruda Kochłowice ist eine nur dem Güterverkehr dienende Eisenbahnstrecke im Oberschlesischen Industriegebiet der Woiwodschaft Schlesien.

Verlauf und Zustand 
Die Strecke 164 beginnt im Bahnhof Chorzów Batory (km 0,010), der Beginn der Bahnstrecke Chorzów–Tczew ist an der Bahnstrecke Katowice–Legnica und verläuft gen Südwesten über den Abzweig Hajduki (km 2,820) nach Ruda Kochłowice an der Bahnstrecke Katowice Ligota–Gliwice, ist eingleisig, elektrifiziert und mit dreißig bis vierzig Kilometern pro Stunde zu befahren.

Die Strecke 651 beginnt am Abzweig Radoszowy an der Bahnstrecke Katowice Ligota–Gliwice und verläuft gen Nordwesten über den Abzweig Hajduki (km 1,443) nach dem Abzweig Gottwald an der Bahnstrecke Katowice–Legnica, ist eingleisig, elektrifiziert und mit dreißig Kilometern pro Stunde zu befahren.

Geschichte 
Die beiden Strecken wurden am 1. Juni 1924 von den Polnischen Staatseisenbahnen für den Güterverkehr eröffnet. Die Strecke 164 ist seit dem 27. Mai 1970 fertig elektrifiziert, die Strecke 651 seit dem 30. Mai 1970.

Literatur und Weblinks 
 Ryszard Stankiewicz und Marcin Stiasny: Atlas Linii Kolejowych Polski 2014. Eurosprinter, Rybnik 2014, ISBN 978-83-63652-12-8, S. R21
 Beschreibung der Strecke 164 auf atlaskolejowy.net (polnisch)
 Beschreibung der Strecke 651 auf atlaskolejowy.net (polnisch)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Woiwodschaft Schlesien